El término disco puede hacer referencia a:

Matemáticas 

 En geometría y topología, un disco es una superficie plana de frontera circular, del cual es posible calcular el perímetro y el área.

Ciencia

Anatomía 

 el disco intervertebral,  almohadilla que separa las vértebras de la columna vertebral;
Disco óptico, punto ciego, zona circular situada en el centro de la retina

Astrofísica 

 Disco circunestelar, disco de materia alrededor de una estrella.
 disco galáctico.
 Disco de acrecimiento, objeto celeste masivo.
 Disco protoplanetario, disco de materia a partir del cual se forman planetas alrededor de una estrella.

Varios

Disco de Newton, dispositivo inventado por Isaac Newton
Disco de Hartl, aparato experimental óptico
Disco Secchi, instrumento de medición de la penetración luminosa
Disco de Euler, un juguete científico
Disco de Curmsun.

Deporte 

 Un accesorio utilizado en el lanzamiento de disco;

Música 
Disco, soporte analógico fonográfico de sonidos grabados.
Disco de vinilo, disco sonoro analógico fabricado con PVC.
Disco, sinónimo de álbum musical.
Disco de Oro, certificación de ventas discográficas.
Disco de Platino, certificación de ventas discográficas.
Disco de Diamante, certificación de ventas discográficas.
Disco de Uranio, certificación de ventas discográficas.
Música disco, género musical.
Nu-disco o Disco house, subgénero de música dance creado en el siglo XXI.
Post-disco,  movimiento en las postrimerías de la música disco.
Disco polo, género musical derivado de la música disco.
Disco, un álbum de remixes de Pet Shop Boys lanzado en 1986.
Disco, decimoquinto álbum de Kylie Minogue, publicado en 2020.
Italo disco, género musical.

Medios de almacenamiento 

Los medios de almacenamiento habituales se pueden abreviar en determinados contextos en el término disco:
 Disco compacto, disco óptico para almacenar datos;

 Disco DVD, disco óptico de alta densidad para archivos audiovisuales;
 Disco Blu-ray, formato de disco óptico;
 Disco duro;
Disco duro portátil, unidad de disco duro que es fácil de instalar y transportar; 
 Disco óptico;
 Disco flexible;
 Disco magneto-óptico, tipo de disco óptico capaz de escribir y reescribir los datos sobre sí;
 Disco Zip;
 Disco de vinilo o disco gramofónico, formato de grabación analógica en forma de disco de policloruro de vinilo;
 Disco de acetato, formato de grabación basado en la grabación mecánica analógica
 Disco virtual, espacio ofrecido por empresas para sus clientes como una solución al almacenamiento de datos

Transporte 

 En señalización ferroviaria, el Disco (señal) es una señal (luminosa o mecánica) de advertencia.
 Un disco de deporte y naturaleza

 Una pieza de bicicleta: el disco (bicicleta);
 Un arado de disco.
 En horología, se llama disco (reloj) a varias piezas de forma circular o aproximadamente circular, utilizadas en los relojes.

Supermercados 
 Disco (supermercado de Argentina), cadena de supermercados argentina.
 Disco (supermercado de Uruguay), cadena de supermercados uruguaya.

Otros usos 
Disco horario o disco de aparcamiento, computador deslizante utilizado para permitir el aparcamiento
Disco de hielo, placas circulares de hielo que giran lentamente en el agua.
 Disco (espeleología), espeleotema habitual en las cuevas kársticas.